

Kvalifikacije za Zagrebačku zonu 
NK Lika Zagreb - NK Vatrogasac Gornje Mekušje 1:1
NK Vatrogasac Gornje Mekušje - NK Lika Zagreb 0:0 (5:3 nakon jedanaesteraca)

NK Sloboda Varaždin - NK Vatrogasac Gornje Mekušje 6:0
NK Vatrogasac Gornje Mekušje - NK Sloboda Varaždin 0:3

Poveznice 
 Zagrebačka zona 1968./69.
 Nogometna liga Centar Varaždin 1968./69. 
 Područna liga NSP Karlovac - 2. razred 1968./69.

Izvori 

 Nogometni klub Ogulin 1932. – 2012., Ogulin 2012., , str. 40
 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., , str. 296

1968-69
Karlovac-1
1968-69 Karlovac